Ajuda Suïssa (del seu nom en alemany Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für kriegsgeschädigte Kinder), organització suïssa d'ajuda als infants afectats per la Guerra Civil espanyola
 Swedish Committee for Afghanistan (del seu nom en suec Svenska AfghanistanKommittén), organització no governamental sueca d'ajuda a l'Afganistan
 Servei de Seguretat Suec (del seu nom en suec SÄKerhetsavdelning), unitat d'antiterrorisme de la policia de Suècia
 Organització Central dels Sindicats Finesos (del seu nom en finès Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö), sindicat de Finlàndia
 Federació eslovaca de corfbol (del seu nom en eslovac Slovenská Asociácia Korfbalu), màxim òrgan rector del corfbol a Eslovàquia
 Salzburger AK 1914 (del seu nom en alemany Salzburger Athletiksport-Klub 1914), club esportiu de la ciutat de Salzburg, a Àustria
 SAK Klagenfurt (de l'acrònim en eslovè Slovenski Atletski Klub), club de futbol de la ciutat de Klagenfurt, a Àustria
 Siumut Amerdlok Kunuk, club de futbol de la vila de Sisimiut, a Groenlàndia
 Studien zur Altägyptischen Kultur, revista científica especialitzada en egiptologia
 Navalla suïssa (del seu nom en anglès Swiss Army Knife), navalla que inclou diverses eines
 Secure attention key, combinació de tecles prèvia a l'accés a un ordinador
 SAK també és el codi de l'UCI del Sava, equip ciclista d'Eslovènia
 Sak també és l'abreviatura de la sakuraiïta, mineral de la classe dels sulfurs